A 007, dalla Russia con amore – romanzo di Ian Fleming del 1957
A 007, dalla Russia con amore – film del 1963 diretto da Terence Young
Dalla Russia con amore – videogioco del 2005